Лев Фёдорович Миха́йлов:
* Михайлов, Лев Фёдорович (1881—1917) — военнослужащий 56-го пехотного запасного полка, похороненный у Кремлёвской стены.
 Михайлов, Лев Фёдорович (1938—2004) — советский фигурист.